Анджей Зволінський (пол. Andrzej Zwoliński, 1957) — польський священик, професор богословських наук, священик Краківської єпархії, соціолог, богослов і сектолог.
Зволінський — українське прізвище.

 Кржиштоф Зволінський (, 1959) — польський легкоатлет, олімпійський медаліст.
 Зволінський Пшемислав (1914—1981) — польський мовознавець.

Українські прізвища